Duitsland:
Landkreis Kassel, een Landkreis in de deelstaat Hessen
Kassel (Duitsland), een stad in de deelstaat Hessen
Landgraafschap Hessen-Kassel, een historisch land in de huidige deelstaat Hessen
Regierungsbezirk Kassel, een regio van de deelstaat Hessen

Frankrijk:
Kassel (Frankrijk), een stad in het Noorderdepartement 
Kanton Kassel, een voormalig kanton van het Noorderdepartement

Zie ook
Cassel